World Tag Team Championship – titolo di wrestling di proprietà della All Japan Pro Wrestling, attivo dal 1988
World Tag Team Championship – titolo di wrestling di proprietà della WWE, attivo dal 1971 al 2010